Esistono più comuni francesi con questo nome

Frasne – Doubs
Frasne-les-Meulières (Giura)